Frauenholz ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Frauenholz (Aicha vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Frauenholz (Ebersburg), Weiler im Ortsteil Thalau der Gemeinde Ebersburg, Landkreis Fulda, Hessen
 Frauenholz (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Frauenholz (gemeindefreies Gebiet), ehemaliges gemeindefreies Gebiet im Landkreis Regensburg, eingegliedert nach Tegernheim
 Frauenholz (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Frauenholz (Leiblfing), Ortsteil der Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Frauenholz (Rethwisch), Ortsteil der Gemeinde Rethwisch, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Frauenholz oder Frauenholzhof, Wohnplatz in der Gemarkung Wißgoldingen von Waldstetten im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Frauenholz (Winzer), Ortsteil des Marktes Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Frauenholz (Zandt), Ortsteil der Gemeinde Zandt, Landkreis Cham, Bayern

Frauenholz ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen von Frauenholz (1882–1949), deutscher Militärhistoriker
 Johann Friedrich Frauenholz (1758–1822), deutscher Kunsthändler
 Wilhelm Frauenholz (1833–1888), deutscher Wasserbauingenieur

Siehe auch:
 Unterfrauenholz